Biró Péter
 Biró Péter (1930) geodéta, az MTA tagja
 Biró Péter (1942) állatorvos
 Biró Péter (1956) altatóorvos (Zürich)
 Biró Péter közgazdász
Bíró Péter
 Bíró Péter (1943–2021) hidrobiológus, az MTA tagja
 Bíró Péter (1948) marketing igazgató, szerkesztő
 Bíró Péter (1985) labdarúgó (Pápa, Emmenbrücke)
 Bíró Péter (1997) labdarúgó (Debreceni VSC)
 Bíró Péter (?) üzletember, a Lombard Kft. és a Lombard Pápa Termál FC tulajdonosa